Михаил Петрович Степанов:
 Степанов, Михаил Петрович (1824 — после 1878) — русский архитектор.
 Степанов, Михаил Петрович (1853—1917) — генерал от кавалерии.
 Степанов, Михаил Петрович (1908—2003) — советский военный инженер-механик, инженер-вице-адмирал.
 Степанов, Михаил Петрович (1921—1984) — полный кавалер ордена Славы.